Курицино — название населённых пунктов:

 Курицино — деревня в Вожегодском районе Вологодской области России.
 Курицино — село в Александровском районе Донецкой области Украины.